Фабиан Бьелински (,  — ) — аргентинский кинорежиссёр.

Биография 
Начал ещё студентом с короткометражных лент по прозе Кортасара и Борхеса. Работал на телевидении, в рекламе, был помощником режиссёра у Марко Бечиса и др. Снял лишь два полнометражных фильма.

Скончался от инфаркта во время кастинга для рекламного ролика в возрасте 47 лет.

Фильмография 
 2000 — Девять королев / Nueve reinas (две премии на фестивале детективного кино в Коньяке)
 2005 — Аура / El Aura (номинация на Золотую раковину МКФ в Сан-Себастьяне, номинация на Большую премию жюри кинофестиваля Сандэнс)

Ссылки 
 На сайте Кино Аргентины 

Родившиеся в Буэнос-Айресе
Кинорежиссёры Аргентины